Берфи́н Шенгю́ль (; ) — турецкая кёрлингистка.

В составе женской сборной Турции участник . В составе юношеской команды Турции участник турниров по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции